Malta Township steht für:
 Malta Township (Illinois), Township im DeKalb County (Illinois), Illinois
 Malta Township (Minnesota), Township im Big Stone County, Minnesota
 Malta Township (Ohio), Township im Morgan County (Ohio), Ohio

Siehe auch:
 Malta (Begriffsklärung)